Штефан Коубек је освојио турнир. У финалу је победио Џен-Мајкла Гамбила резултатом 6:4, 6:4.

Носиоци

  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Алберт Коста (друго коло)
  Јунес ел Ајнауи (полуфинале)
  Јевгениј Кафељников (прво коло)

<li> Грег Руседски ''(одустао)
 Михаил Јужни ''(полуфинале) 
 Никола Ескиде ''(прво коло) 
 Фабрис Санторо ''(четвртфинале) 
 Џен-Мајкл Гамбил ''(финалиста)

Жреб

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2003.

Отворено првенство Катара у тенису 2003.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно